Nasiternella är ett släkte av tvåvingar. Nasiternella ingår i familjen hårögonharkrankar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hårögonharkrankar
Nasiternella